Central Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Hall (Iowa), NRHP-Nr. 84001204
 Central Hall (New York), NRHP-Nr. 88000019